Alkon () ist in der griechischen Mythologie:
 Alkon (Sohn des Ares), Teilnehmer an der Jagd nach dem kalydonischen Eber
 Alkon (Sohn des Hippokoon), Teilnehmer an der Jagd nach dem kalydonischen Eber
 Alkon (Sohn des Erechtheus)
 Alkon (Sohn des Megakles), trojanischer Kämpfer im Trojanischen Krieg
 Alkon (Kabire)
 Alkon (Sohn des Atreus)

Alkon ist der Name von:
 Alkon (Toreut), griechischer Toreut
 Alkon (Bildhauer), griechischer Bildhauer

weitere Bedeutungen:
 (11169) Alkon, ein Asteroid des Hauptgürtels